Карбальо:
 Карбальо — город и муниципалитет в Испании.
 Карбальо, Фелипе Игнасио (род. 1996) — уругвайский футболист.

См. также 
 Веласко Карбальо, Карлос (род. 1971) — испанский футбольный судья.